Slawnow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexejewitsch Slawnow (1939–2022), russischer Physiker
 Sergei Gennadjewitsch Slawnow (* 1982), russischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Slawnow-Taylor-Identität